Enterogona är en ordning av sjöpungar som beskrevs av Perrier 1899. Enligt Catalogue of Life ingår Enterogona i klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Enterogona 1460 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Enterogona